Rauch ist:
 Rauch, meist durch Verbrennungsprozesse entstehendes Aerosol in feinstverteilter Form
 Rauch (Adelsgeschlecht), preußisches Adelsgeschlecht
 Rauch (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Rauch (Buenos Aires), eine Stadt in der argentinischen Provinz Buenos Aires
 Partido Rauch, Verwaltungseinheit in der argentinischen Provinz Buenos Aires
 Rauch (Roman), ein Roman von Iwan Sergejewitsch Turgenjew
 Raucharoma
 Rauchgas, technischer Begriff bei der kontrollierten Verbrennung in Anlagen
 Rauchwaren, rauch, ein Fell mit dichtem, nicht straff anliegendem Haar im Rauchwarenhandel (Pelzhandel)

Rauch ist ein Unternehmensname:
 Rauch Fruchtsäfte, österreichischer Fruchtsafthersteller
 Rauch Möbelwerke, deutscher Möbelhersteller
 Rauch Mehl, österreichischer Mehlproduzent
 Rauch Landmaschinenfabrik, deutscher Hersteller von Dünge- und Kommunaltechnik, Sämaschinen und Obsterntemaschinen
 Baker, Rauch & Lang Company, ehemaliger US-amerikanischer Hersteller von Elektroautos 
 Rauch & Lang, ehemalige US-amerikanische Automarke